Theodor Nietner ist der Name folgender Personen: 
* Theodor I. Nietner (1790–1871), königlicher Hofgärtner in Schloss Paretz und Niederschönhausen
 Theodor II. Nietner (1823–1894), königlicher Oberhofgärtner in Potsdam
 Theodor III. Nietner (1905–1988), Leiter des Garten- und Friedhofsamtes in Osnabrück